Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Merrill:

 USS Merrill (DE-392), ein Geleitzerstörer der Edsall-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1946
 USS Merrill (DD-976), ein Zerstörer der Spruance-Klasse, in Dienst von 1978 bis 1998

Merrill